Por Baldwin pode estar à procura de:

Empresas 
 Baldwin Locomotive Works - fabricante de locomotivas a vapor.

Pessoas 
 Alec Baldwin
 James Baldwin (escritor)
 James Mark Baldwin
 Karen Dianne Baldwin
 Stanley Baldwin
 Tom Baldwin
 William Baldwin

Localidades 
 Baldwin (Flórida)
 Baldwin (Geórgia)
 Baldwin (Illinois)
 Baldwin (Iowa)
 Baldwin (Luisiana)
 Baldwin (Michigan)
 Baldwin (Pensilvânia)
 Baldwin (Wisconsin)
 Condado de Baldwin
Ou ainda:
 Baldwin City
 Baldwin Park

Ver também 
 Baldwyn
 Condado de Baldwin
 James Baldwin

Desambiguação
Desambiguações de topônimos